Il termine muertos (letteralmente dallo spagnolo: "morti"), può riferirsi a:

Cinematografia 
La mansión de los muertos vivientes – film di Jesús Franco.
La tumba de los muertos vivientes – film di Jesús Franco.
Vampires: Los Muertos – titolo originale del film Il cacciatore delle tenebre diretto da Tommy Lee Wallace.

Geografia 
Caja de Muertos – piccola isola dell'arcipelago di Porto Rico.

Musica 
La Posada de los Muertos – singolo del gruppo spagnolo Mägo de Oz.